State Savings Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 State Savings Bank (Buchanan County, Iowa), ID-Nr. 99001031
 State Savings Bank (Harrison County, Iowa), ID-Nr. 85000836
 State Savings Bank (Pottawattamie County, Iowa), ID-Nr. 84001312
 State Savings Bank (Michigan), ID-Nr. 82002910